Nikola Jovović (né en 1992), joueur serbe de volley-ball. 
 Milla Jovovich ou Mila Jovović, actrice, chanteuse, designer serbe.

Homonymie
Homonymie de patronyme